Mohamed Bentiba est un footballeur international algérien né le  à Oran. Il évolue au poste de milieu de terrain au MC Oran.

Biographie 

Mohamed Bentiba est formé au MC Oran. Il évolue en équipe première à compter de 2009. 

Il réalise une escale de trois saisons chez le voisin de l'ASM Oran entre 2013 et 2016.

Il inscrit cinq buts en première division algérienne lors de la saison 2014-2015, puis quatre buts dans ce championnat en 2015-2016.

Statistiques

Palmarès 
 Accession en Ligue 1 en 2014 avec l'ASM Oran.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en août 1989
Naissance à Oran
Footballeur international algérien
Joueur du MC Oran
Joueur de l'ASM Oran
Joueur du MO Béjaïa